A Life in the Balance – cortometraggio muto statunitense del 1913 diretto da Mack Sennett
 A Life in the Balance – cortometraggio muto statunitense del 1913 diretto da George Melford
 A Life in the Balance – cortometraggio muto statunitense del 1915 diretto da George Lessey
 A Life in the Balance – cortometraggio muto statunitense del 1915 diretto da J.P. McGowan
 A Life in the Balance – film statunitense del 1955 diretto da Harry Horner e Rafael Portillo